Коњско може да се односи на:

Србија
 Коњско (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија;

Босна и Херцеговина
 Коњско (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ;
 Коњско (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација БиХ, БиХ;

Северна Македонија
 Коњско (Ђевђелија), насеље у општини Ђевђелија, Северна Македонија
 Коњско (Охрид), насеље у општини Охрид, Северна Македонија
 Коњско (Ресен), насеље у општини Ресен, Северна Македонија

Словенија
 Коњско (Војник), насеље у општини Војник, Федерација Словенија;
 Коњско (Севница), насеље у општини Севница, Словенија;

Хрватска
 Коњско (Карлобаг), насеље у општини Карлобаг, Хрватска;
 Коњско (Клис), насеље у општини Клис, Хрватска.

или

 Доње Коњско, насеље у општини Охрид, БЈРМ;
 Ново Коњско, насеље у општини Ђевђелија, БЈРМ.